Райнер Фердинанд Мария Иоганн Евангелист Франц Игнац Австрийский (;  — ) — австрийский аристократ, эрцгерцог, представитель правящей династии Габсбургов. Председатель Совета министров Австрийской империи в 1861—1865 годах.

Биография 
Родился в семье эрцгерцога Райнера Иосифа Австрийского (1783—1853), седьмого сына императора Леопольда II и Марии Луизы Испанской. Мать Райнера Фердинанда — Мария Елизавета Савойская-Кариньяно (1800—1856), сестра Карла Альберта, короля Сардинии.

После службы в армии в 1857 году назначен председателем Рейхсрата. Проявил себя как сторонник перехода к конституционной форме правления на либеральной и централизованной основе. В 1860 году вел переговоры о расширении полномочий парламента.

В 1861 году стал номинальным главой правительства при либеральном министре внутренних дел Шмерлинге. С именем эрцгерцога связывают подготовку и обнародование 26 февраля 1861 года Февральского патента. В июне 1865 года, в ходе дискуссии о дальнейшей судьбе конституционной реформы, покинул пост министра-президента и удалился в частную жизнь.

С 1861 года Райнер Фердинанд являлся куратором Академии наук (этот пост он занимал до самой смерти), был покровителем Австрийского музея искусств и промышленности. В 1899 году эрцгерцог передал Придворной библиотеке приобретенную им коллекцию папирусов, обнаруженных в Файюме, которую после его смерти назвали «коллекцией Райнера».

В 1873 году являлся председателем оргкомитета Всемирной выставки, которая проводилась в Вене.

В 1868—1906 годах являлся главнокомандующим австрийского ландвера, с 19 октября 1874 — фельдцейхмейстер, 15 ноября 1908 переименован в генералы пехоты.

Семья 
В 1852 году женился на своей двоюродной сестре Марии Каролине, дочери эрцгерцога Карла. Брак был бездетным.

В память об эрцгерцоге названа улица в Зальцбурге — Райнерштрассе.

Предки

Примечания

Литература 
 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Rainer Ferdinand. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 7. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1861.
 Meyers Großes Konversations-Lexikon, sechste Auflage, 1904−1911.

Ссылки 
 
 Биография
 Биография

Габсбурги-Лотарингские
Министры-президенты Австрии
Эрцгерцоги Австрийские
Почётные доктора Венского университета